Cellarinella är ett släkte av mossdjur. Cellarinella ingår i familjen Sclerodomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cellarinella